Чемпионат Кипра по футболу, прошедший в 1934 и 1935 годах, был первым официальным чемпионатом Кипра. Победителем этого турнира стал АК Траст, потерпевший за турнир лишь одно поражение.

Турнирная таблица

Примечания

См. также 
Чемпионат Кипра по футболу

Ссылки 
 Кипр - Турнирные таблицы (RSSSF)

Кипр
Кипр
1934/1935
1934 год на Кипре
Спорт на Кипре в 1935 году